Snörsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Snörsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Snörsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (18,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn